Станции метро «Площадь Свободы»:
 Тависуплебис моедани (станция метро) () — станция метро Тбилисского метрополитена
 Площадь Свободы (станция метро, Нижний Новгород) — планирующаяся станция Нижегородского метрополитена